Aretas – zhellenizowane aramejskie imię Haretat, którego żeńskim odpowiednikiem jest Areta. Istnieje kilku świętych patronów tego imienia jest św. Aretas, zm. w 523 roku.

Aretas imieniny obchodzi 18 września i 24 października.

Aretas w innych językach: 
 rosyjski – Арефа, Арефий.

Królowie nabatejscy:
 Aretas I był królem w czasach Antiocha IV Epifanesa (2Mch 5:8).
 Aretas II od 120 lub 110 do 96 p.n.e.
 Aretas III od 87 do 62 p.n.e.
 Aretas IV od 9 p.n.e. do 40 n.e.

Przypisy 

Męskie imiona greckie

ru:Арефа